Vermont se referă de obicei la statul care a devenit cel de-al patrusprezecelea stat al Statelor Unite ale Americii, situat în nord-estul acestora, Vermont, dar se mai poate referi și la

În Statele Unite ale Americii 

Vermont se mai poate, de asemenea referi la: 

 Vermont Republic, republică independentă care a existat între 1777 și 1791, până când aceasta a devenit primul stat al Statelor Unite ale Americii, care s-a alăturat Uniunii la 4 martie 1791, imediat după constituirea acesteia
 Constituția Republicii Vermont, prima constituție de tip modern a vreuneia din fostele colonii ale Marii Britanii din America de Nord
 Vermont, Illinois, SUA
 Vermont (automobil), primul automobil care a reușit să străbată continentul America de Nord de la un ocean la celălalt
 Două vase ale Statelor Unite, ambele ale Marinei SUA, denumite în onoarea statului Vermont
 USS Vermont (1848), un vas de luptă cu 74 de tunuri
 USS Vermont (BB-20), vas de luptă din clasa Connecticut

Altele  

 Vermont, Nicolae (1866 - 1932), pictor și gravor român 
 Vermont (magazin), magazin de haine de femei în Irlanda de Nord
 Vermont, Victoria, suburbie estică a orașului Melbourne, Australia

Nume proprii